César Bettex – tiratore a volo francese
Jean-François Bettex – giudice e politico svizzero